Cosimo Sarli – calciatore italiano
 Doriana Sarli – politica italiana
 Fausto Sarli – stilista d'alta moda italiano
 Isabel Sarli – attrice e modella argentina